Лига чемпионов ОФК 2015/16, также О-лига 2016 () — 15-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проводимого Конфедерацией футбола Океании (ОФК), и 10-й после его реорганизации под нынешним названием. Действующий чемпион — «Окленд Сити».

Победитель Лиги чемпионов ОФК 2016 получит право представлять Океанию на клубном чемпионате мира 2016. Оба финалиста также примут участие в розыгрыше Кубка президента ОФК 2016.

Участники 
В турнире приняли участие 15 команд, представлявшие 11 футбольных ассоциаций — членов ОФК. Четыре ассоциации, показавшие лучшие результаты в Лиге чемпионов ОФК 2014/2015 (Новая Зеландия, Фиджи, Новая Каледония и Папуа-Новая Гвинея) получили по 2 места в групповом этапе. Ещё три ассоциации (Таити, Вануату и Соломоновы Острова) получили на групповом этапе по 1 месту. К командам этих стран присоединился победитель предварительного раунда, в котором участвовали представители четырёх развивающихся ассоциаций (Самоа, Тонга, Американское Самоа и Острова Кука).

Предварительный раунд 
Турнир прошёл в Матавере (Острова Кука) 26-30 января 2016 года. 4 команды в однокруговом турнире определили победителя, который получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов ОФК 2015/2016.

Групповой этап 
Матчи группового этапа пройдут в Окленде и Веллингтоне (Новая Зеландия) 8-17 апреля 2016 года. Жеребьёвка группового этапа состоялась 16 ноября 2015 года в Окленде. 12 команд, распределённые по 4 корзинам, составили три группы, в рамках которых проходили однокруговые турниры. Команды из одной страны не могли встретиться между собой на групповом этапе. Победители групп, а также сильнейшая команда из занявших вторые места проходили в стадию плей-офф, где определялся победитель Лиги чемпионов ОФК 2015/2016.

Группа А

Группа В

Группа С

Рейтинг команд, занявших вторые места

Стадия плей-офф

Участники 
  Мажента
  Окленд Сити
  Тефана
  Тим Веллингтон

Сетка

Полуфиналы

Финал

Примечания 

Лига чемпионов ОФК